Шан Брук (), урожд. Шан Эли́забет Фи́ллипс (, род. 1980) — английская театральная и телевизионная актриса. Наиболее известна по роли Эвр Холмс в четвёртом сезоне телесериала «Шерлок».

Биография 
Шан Элизабет Филлипс родилась в Личфилде, графство Стаффордшир, в 1980 году. В семье было ещё двое детей. Она взяла сценическое имя, чтобы избежать путаницы с актрисой Шан Филлипс; она выбрала фамилию Брук в честь генерала времён Английской гражданской войны, служившего в Личфилде. Брук является дочерью уроженцев Уэльса, офицера полиции и учительницы. Она училась в родном городе и играла в местном молодёжном театре с одиннадцати лет. После она присоединилась к Национальному молодёжному театру и училась в Королевской академии драматического искусства, окончив её в 2002 году.

Шан Брук замужем за режиссёром Биллом Бакхёрстом, они воспитывают двух сыновей.

Фильмография

Телевидение

Театр

Примечания 

Выпускники Королевской академии драматического искусства